L'armoire de fer peut désigner :
 l'armoire de fer des Tuileries, un coffre fort situé dans les appartements de Louis XVI ; 
 l'armoire de fer des Archives nationales françaises, un coffre conservé au cœur des « grands dépôts » et qui abrite certains documents considérés comme particulièrement précieux.